Lanson ist der Familienname folgender Personen:

 Gustave Lanson (1857–1934), französischer Romanist und Literaturwissenschaftler
 Jean-Baptiste Lanson (1777–1858), Gründer des Champagnerhauses Lanson Père & Fils